Памятники истории и культуры местного значения города Астаны — отдельные постройки, здания и сооружения, некрополи, произведения монументального искусства, памятники археологии, включенные в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Астаны (ранее — Акмолинск, Целиноград, Акмола, Нур-Султан). Списки памятников истории и культуры местного значения утверждаются исполнительным органом региона по представлению уполномоченного органа по охране и использованию историко-культурного наследия.

В Государственном списке памятников истории и культуры местного значения города в редакции постановления акимата города Астаны от 8 января 2018 года числились 44 наименования, из которых 32 — памятники градостроительства и архитектуры, 12 — памятники археологии. В редакции постановления акимата города Нур-Султана от 3 июня 2020 года — 39 наименований (32 — памятники градостроительства и архитектуры, 7 — памятники археологии).

Список памятников

Градостроительства и архитектуры

Археологии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Архитектура Казахстана
 
Списки зданий и сооружений Казахстана